Miseria steht für
Oizys, Personifikation von Jammer und Elend in der griechischen Mythologie 
Villa Miseria (Elends-Siedlung), informelle Siedlung in Argentinien